John Stanhope (1545–1621) – angielski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Newtown, Northamptonshire i ‎Preston, 1. baron Stanhope
 John Stanhope (1705–1748) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Nottingham i Derby
 John Roddam Spencer Stanhope (1829–1908) – brytyjski malarz

Zobacz też 
 Jon Stanhope